Ке́хоу () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Кехоу, Салли (род. 1986) — австралийская гребчиха.
 Кехоу, Фрэнк — американский ватерполист и прыгун в воду.